Ottesen:
 Jeanette Ottesen
 Lasse Ottesen
 Rune Ottesen
 Sölvi Ottesen